Игрово — название населённых пунктов в России:

 Игрово — хутор в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Игрово — деревня в Киясовском районе Удмуртии.